Гельвий Клемент () — римский политический деятель и сенатор конца III века.

Биография 
О Гельвии Клементе известно очень мало. По всей видимости, он был потомком консула-суффекта в правление Коммода Марка Гельвия Клемента Декстриана. В 289 году Гельвий занимал должность консула-суффекта. 

В тот год было ещё пять суффектов: Марк Умбрий Прим, Тит Флавий Коэлиан, Цейоний Прокул, Флавий Децим, Аниний Максим.

Литература